Андрей Дамянов Рензов е български възрожденски архитект от Македония, заедно с Никола Фичев определян за един от най-забележителните строители от Балканите.

Биография 

Роден е през 1800 година във велешкото мияшко село Папрадище. Произхожда от зографско-строителния род Дамянови-Рензовци от Западна Македония. Учи при баща си Дамян Янкулов и дядо си Янкул Силянов. Първо започва със зографство, а по-късто се отдава на архитектура и строителство като с братята си Никола, Георги и Коста обикаля целия Балкански полуостров – негови дела се откриват не само в България , но и в днешна Северна Македония, Сърбия и Босна и Херцеговина.

Дамянов умира в 1878 година във Велес. Погребан е в „Свети Пантелеймон“.

Синът му Дамян (Даме) Андреев също е виден строител. Дядо е на известния български архитект и офицер Симеон Зографов.

Дела 
Творчеството на Андрей Дамянов включва повече от 40 сгради, най-много от тях църкви. Довършва църквата „Света Богородица“ в Скопие, започната от брат му Георги Дамянов. В 1834 година изгражда старата църква в Пирот „Рождество Христово“. В 1836 година изгражда храма „Свети Йоан Кръстител“ в Кратово. В 1840 година изгражда църквата „Свети Пантелеймон“ във Велес – забележително произведение на църковната архитектура, църквата „Света Троица“ във Враня (1830 – 1859), дело предимно на Коста, манастирската църква на „Свети Йоаким Осоговски“ от 1845 година край Крива паланка с открити куполи, „Успение Богородично“ от 1850 година в Ново село, Щипско, и „Свети Никола“ в Куманово от 1851 година, катедралата „Свети Георги“ в Смедерево (1850 – 1854), катедралата „Света Троица“ в Ниш (1857 – 1878) – с открити куполи, издигащи се високо над покрива, катедралата „Света Троица“ в Мостар (1863 – 1873, разрушена напълно през юни 1992) и катедралата „Рождество Богородично“ в Сараево (1863 – 1874). Автор е и на църквите „Успение Богородично“ (1857 – 1863) в Чайниче, „Свети Илия“ в Печеневце, „Архангел Михаил“ в Горно Чичево, на църквата „Събор на Светите Апостоли“ в Турековци, Лесковашко (1845).

Родословие

Бележки 

Български архитекти
Български строителни инженери
Български творци от Македония
Родени в Папрадище
Рензови
Представители на Дебърската художествена школа
Починали във Велес